Holt County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Holt County (Missouri)
Holt County (Nebraska)